Дейвісс (округ, Індіана)
Девісс (округ, Кентуккі)
Девісс (округ, Міссурі)
Джо-Дейвісс (округ, Іллінойс)